Eugenia eller Eugenie kan syfta på:

 Eugenia (namn) – ett namn
 Eugenia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Eugenia (växter) – ett växtsläkte inom familjen myrtenväxter
 Kadettcorpset Eugenie – en kadettmäss
 45 Eugenia – en asteroid

Fartyg
 HMS Eugenie – en svensk fregatt
 Eugenia (postångare) – en svensk postångare, byggd 1856
Eugenia (jakt) – en jakt och dess replik

Se även 
 Eugeniahemmet – en samling byggnader belägna på Karolinska-området i Solna
 Eugénie Grandet – roman av Honoré de Balzac